Jesús Martínez puede referirse a:

 Jesús Martínez Rentería (1913-1994), actor cómico mexicano, conocido popularmente como "Palillo"
 Jesús E. Martínez Álvarez (1944-), político mexicano - Gobernador de Oaxaca;
 Jesús Martínez del Vas (1973-), dibujante español; 
 Jesús Martínez Ross (1932-), político mexicano - Gobernador de Quintana Roo;
 Jesús Martínez de la Cal (1980-), balonmanista español más conocido como Chuchi Martínez.
 Alfonso Jesús Martínez Alcázar (1975-), político mexicano;
 Jesús Ernest Martínez Ferrando (1959-), escritor español;
 Jesús Martínez Rivadeneira (1947-), futbolista español nacionalizado argentino;
 Jesús Martínez Villaverde, piragüista español.